Danila Izotov (1991-), nageur russe ;
 Eugene Izotov (1973-), hautboïste né en Russie ;
 Sergueï Izotov (1917-1983), ingénieur aéronautique soviétique ;
 Vadim Izotov (1989-), coureur cycliste kazakh.

Patronyme russe